Reichard kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Jacob Reichard
 Johann Jacob Jakob Reichard
 Martin Reichard, iktyolog

Robotskapade auktorsförkortningar